Walnoot (vrucht), de vrucht van deze boom of van verwante soorten
 Het geslacht Juglans
 Walnoot (boom) (Juglans regia)